Raucort ist Name oder Namensbestandteil mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Raucourt im Département Meurthe-et-Moselle
 Raucourt-et-Flaba im Département Ardennes
 Roche-et-Raucourt im Département Haute-Saône
 Raucourt-au-Bois im Département Nord

Raucourt ist der Familienname von
 Antoine Raucourt (1789–1841), französischer Ingenieur

Mademoiselle Raucourt ist der Künstlername folgender Person:

 Françoise Marie Antoinette Saucerotte (1756–1815), französische Schauspielerin